Обло́мы (от древнеславянского: лом, ломать, лама — яма, впадина) — в теории и практике архитектуры обломом называют чертёж, изображающий архитектурную деталь в разрезе, то же, что профиль в отношении более простых форм. Обломы вычерчивают с помощью циркуля и линейки; античные каменщики также использовали циркуль, отвес и наугольник. Сочетание нескольких обломов в одной форме называют сложным профилем. Обломы бывают прямолинейные и криволинейные, прямые и обратные. Те же архитектурные детали, рассматриваемые в массе (объёме) так и называют: обломы в массе, или моденатура (ит. modanatura, от modano — образец, модель). Такие модели, отлитые в гипсе (обычно с наполнителем), именуются мулюрой, в просторечии (хотя и неверно) — лепниной .

Обломы подразделяют на типы и разновидности по поперечному сечению — профилю —  расположенные по горизонтали (на цоколях, в карнизах, междуэтажных поясах или тягах, базах колонн), иногда по наклонной (в карнизах фронтонов), кривой (архивольты арок, нервюры) или ломаной (обрамления порталов, окон) линии. Обломы, широко распространённые в ордерной архитектуре, служат для зрительного усиления, подчёркивания конструктивных и декоративных частей ордера.

Обломы впервые получили применение в Древней Греции, откуда были заимствованы зодчеством Древнего Рима, затем Возрождения и европейской архитектурой последующих эпох. В современной архитектуре для металлических, бетонных и деревянных элементов конструкций употребляется термин профили (переплёты остекления, обрамления и тяги на навесных стеновых панелях).

Классификация обломов 
Классические архитектурные обломы делятся на прямолинейные и криволинейные:

К прямолинейным архитектурным обломам принадлежат полка и полочка (прямоугольные и трапециевидные выступы) и плинт (прямоугольная база колонны или выступ стены).

Криволинейные архитектурные обломы, в свою очередь, делятся на простые (очерченные из одного центра) и сложные (очерченные из двух центров).

К простым архитектурным обломам принадлежит вал, валик и четвертной вал (выпуклая половина или четверть круга) и выкружка (вогнутая четверть круга).

К сложным архитектурным обломам принадлежат: дорический киматий или «гусёк», ионический киматий или «каблучок», «ястребиный клюв» (слезник). Соединение полки с валиком образует астрагал.

Типы обломов 

По поперечному сечению выделяются следующие типы обломов (нумерация соответствует иллюстрации справа):
 поясок — облом прямоугольного сечения
 пояс — облом более широкого прямоугольного сечения
 валик — составная часть астрагала, облом полукруглого сечения, декорируется бусами или жемчужником
 вал, или торус, — облом, имеющий в сечении полуокружность
 четвертной вал (прямой) — облом, имеющий сечение в виде четверти окружности, обращённый вниз
 обратный четвертной вал — облом, имеющий сечение в виде четверти окружности, обращённый вверх
 каблучок, 
 обратный каблучок с выпуклым сечением внизу, используется в базах колонн и цоколях
 гусёк — () облом двойного S-образного сечения, имеющий выкружку (вогнутую часть в четверть окружности) вверху, а внизу — такую же выпуклую. В античности использовался в карнизах, отводящих сток дождевой воды от стен
 обратный гусёк  — (), или каблучок, в котором верхняя часть выпуклая, а нижняя — вогнутая. Использовался в дорическом ордере
 выкружка — вогнутый профиль в четверть окружности; прямая выкружка, сечение, в котором дуга расположена выше центра окружности 
 обратная выкружка — вогнутый профиль в четверть окружности, в котором дуга расположена ниже центра окружности 
 жёлоб — любое сечение, имеющее вогнутую часть окружности 
 скоция (scotia — затемнённая) — облом, представляющий собой в поперечном сечении двойную асимметричную выкружку (вогнутый профиль), состоящий из двух четвертей окружностей разных радиусов. В сочетании с астрагалом на базе колонны такая форма называется трохилусом.
 астрагал — сложный профиль, состоящий из полуовала, расположенного над полочкой, завершающей выкружку. Иногда, как на иллюстрации, выкружка в определение астрагала не включается.
 полочка — облом, образованный сочетанием пояска  и выкружки. В конце XIX века полочкой называли современный поясок.

Примечания

Украшение обломов 

Прямолинейные обломы украшают рельефным геометрическим орнаментом, называемым порезкой, а криволинейные — растительным. Например, полки украшают меандром; валики — «бусами» или жемчужником (перлами), гуськи и каблучки — листиками, а четвертные валы — овами или иониками. Порезки выполняются на обломах резьбой по камню или формовкой из гипса и других материалов.

Порезку s-образной тяги в верхней части ордерного карниза принято называть киматием.

Литература 
 
 
Из БРЭ:
 Султанов Н. В. Теория архитектурных форм. Каменные формы. 3-е изд. М., 1914.
 Walker C. H. Theory of mouldings. Cleveland, 1926. N. Y., 2007.
 Михаловский И. Б. Теория классических архитектурных форм. 3-е изд. М., 1944.
 Shoe L. Т. Profiles of Western Greek moulding. Roma, 1952.
Архитектурные элементы